La palabra atmósfera se puede referir a:
 La atmósfera de un cuerpo celeste, como:
 La atmósfera de la Tierra;
 La atmósfera de la Luna;
 La atmósfera de Venus;
 La atmósfera de Marte;
 La atmósfera de Júpiter;
 La atmósfera de Saturno;
 La atmósfera de Urano;
 La atmósfera de Neptuno;
 La atmósfera de Plutón;
 La atmósfera de Titán;
 La atmósfera estelar;
 Atmósfera, unidad de presión;
 Una mezcla de gases (una atmósfera artificial);
 Atmosphere, un grupo de música Hip-hop.
 Adobe Atmosphere, un producto de Adobe Systems para diseño de gráficos en 3D.
 En sentido coloquial, atmósfera hace referencia al ambiente o ánimo que rodea a una persona. 
 En la música, la atmósfera hace referencia a un elemento como la armonía, la melodía y el ritmo.